Harris är ett efternamn:

Personer med efternamnet Harris

A
 Albert Harris (1911–1974), polsk kompositör, textförfattare, pianist och schlagersångare
 Alexander Harris
 Alice Seeley Harris (1870–1970), brittisk missionär och politisk aktivist
 Andrew L. Harris (1835–1915). amerikansk general och politiker, repuiblikan, guvernör i Ohio
 Arthur Travers Harris (1892–1984). brittisk flygmarskalk, känd som "Bomber Harris"
 Ashlyn Harris (född 1985), amerikansk fotbollsmålvakt
 Augustus Harris  (1852–1896), brittisk författare och teaterledare

B
 Barbara Harris (född 1935), amerikansk skådespelare
 Bernard A. Harris  (född 1956), amerikansk astronaut
 Billy Harris, flera personer
Billy Harris (ishockeyspelare född 1935), kanadensisk ishockeyspelare.
Billy Harris (ishockeyspelare född 1952), kanadensisk ishockeyspelare.

C
 Calvin Harris (född 1984), brittisk singer-songwriter, musikproducent och DJ
 Carl Harris  (född 1956), walesisk fotbollsspelare
 Cassandra Harris (1948–1991), australisk-amerikansk skådespelare
 Charlaine Harris (född 1951), amerikansk författare
 Charles K. Harris  (1865–1930), amerikansk banjospelare, kompositör och sångtextförfattare
 Chris Harris
 Chris Harris (roddare)
 Ciara Harris med artistnamnet Ciara (född 1985), amerikansk R&B-sångerska, skådespelare och låtskrivare
 Corey Harris (född 1969), amerikansk blues- och reggaemusiker

D
 Danneel Harris (född 1979), amerikansk skådespelare
 Danny Harris  (född 1965), amerikansk häcklöpare
 Dionna Harris

E
 Ed Harris (född 1950), amerikansk skådespelare och filmregissör
 Eddie Harris  (1934–1996), amerikansk jazzmusiker
 Elisha Harris (1791–1861), amerikansk politiker, guvernör i Rhode Island
 Emily Cumming Harris (1836–1925), nyzeeländsk målare
 Emmylou Harris (född 1947), amerikansk countrysångerska, gitarrist och låtskrivare
 Eric Harris och Dylan Klebold , förövade Columbinemassakern 1999 
 Estelle Harris (1928–2022), amerikansk skådespelare

F
 Frank Harris (1856–1931), amerikansk journalist och författare
 Fred R. Harris (född 1930), amerikansk politiker, demokrat, senator för Oklahoma

G
 George Harris (född 1949), brittisk skådespelare
 Geraldine Harris (född 1951), brittisk egyptolog och författare
 Giordan Harris

H
 Henry B. Harris
 Herbert Harris
 Hugh Harris (född 1987), brittisk rockgitarrist
 Hywel Harris (1714–1773), walesisk väckelseledare

I
 Ira Harris (1802–1875), amerikansk politiker, republikan, senator för New York
 Isham G. Harris (1818–1897), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Tennessee

J
 James Harris (författare) (1709–1780), engelsk skriftställare och politiker
 James Harris, 1:e earl av Malmesbury
 James Harris, 3:e earl av Malmesbury
 Jared Harris (född 1961), brittisk skådespelare
 Jet Harris (1939–2011), brittisk musiker
 Jo Ann Harris (född 1949), amerikansk skådespelare
 Joanne Harris (född 1964), brittisk författare
 Joe Harris (fotbollsspelare) (1891–1966). skotsk fotbollsspelare och manager
 Joe Frank Harris (född 1936), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Georgia
 Joel Chandler Harris
 John S. Harris (1825–1906), amerikansk politiker, republikan, senator för Louisiana
 Joseph Harris
 Joshua Harris (född 1965), amerikansk affärsman och företagsledare med intressen inom professionell idrott
 Julie Harris (1925–2013), amerikansk skådespelare

K
 Kamala Harris (född 1964), amerikansk politiker

L
 Laura Harris (född 1976), kanadensisk skådespelare
 Lauren Harris (född 1984), brittisk rocksångerska
 Lloyd Harris
 Lorne Carr-Harris
 Lusia Harris (född 1955), amerikansk basketspelare

M
 Marcelite J. Harris
 Marion Harris (1896-1944), amerikansk sångerska
 Martin Harris (1783–1875), amerikansk tidig medlem av mormonkyrkan
 Mike Harris (född 1967), kanadensisk curlingspelare
 Mildred Harris (1901–1944). amerikansk skådespelare, gift med Charlie Chaplin
 Moses Harris

N
 Naomie Harris (född 1976), brittisk skådespelare
 Nathaniel Edwin Harris (1846–1929), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Georgia
 Neil Patrick Harris  (född 1973), amerikansk skådespelare och komiker

O
 Otis Harris  (född 1982), amerikansk friidrottare

P
 Paul Harris, flera personer
 Paul Harris (advokat) (1868–1947), amerikansk grundare av Rotary
 Paul Harris (illusionist)
 Phil Harris  (1904–1995), amerikansk komiker, låtskrivare och jazzsångare
 Preben Harris

R
 Reg Harris
 Richard Harris (1930–2002), irländsk-brittisk skådespelare
 Robert Harris (född 1957), brittisk författare
 Rolf Harris (född 1930), australisk  sångare, kompositör och TV-personlighet verksam i England
 Rollin Arthur Harris (1863–1918), amerikansk geodet och oceanograf
 Rosemary Harris (författare) (född 1923), brittisk författare av barn- och ungdomsböcker
 Roy Harris (1898–1979), amerikansk tonsättare

S
 Sam Harris (född 1967), amerikansk författare, filosof och hjärnforskare
 Sampson Willis Harris (1809–1857), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Alabama
 Sean Harris (född 1966), brittisk skådespelare
 Smokey Harris (1890–1974), kanadensisk ishockeyspelare
 Stephen E. Harris (född 1936), amerikansk fysiker
 Steve Harris (född 1956), brittisk musiker
 Susan Harris (född 1940), amerikansk Tv-producent

T
 Theresa Harris
 Thomas Harris (född 1940), amerikansk författare
 Thoro Harris (1874–1955), amerikansk sångboksutgivare och psalmförfattare
 Townsend Harris

V
 Vincent Harris (1876–1971), brittisk arkitekt

W
 Walt Harris
 William A. Harris (1841–1909), amerikansk politiker, populist, kongressrepresentant och senator för Kansas
 William J. Harris (1868–1932), amerikansk politiker, demokrat, senator för Georgia
 William Torrey Harris (1835–1909), amerikansk filosof och pedagog
 William Wade Harris (1865–1929), liberiansk missionär
 Wood Harris (född 1969), amerikansk skådespelare

Z
 Zinnie Harris

Engelska efternamn